Dominique Vermersch (1961- ), personnalité universitaire et religieuse française.
 Eugène Vermersch (1845-1878), personnalité de la Commune de Paris.
 Pierre Vermersch, psychologue français.

Voir aussi
 
Patronyme flamand